Le qualificazioni al campionato europeo di calcio femminile Under-17 2017 sono iniziate il 20 settembre 2016 e si concluderanno nella prima fase il 31 ottobre 2016, per poi proseguire con le nazionali che sono riuscite ad accedere al turno successivo, con la fase élite, che si concluderà definitivamente nella primavera 2017. Al torneo sono ammesse calciatrici nate dal 1º gennaio 2000 in poi. Tutti gli incontri si svolgeranno nell'arco di 80 minuti, consistenti in due tempi da 40 minuti interrotti da un intervallo da 15 minuti.

Hanno partecipato a questa prima fase della competizione 45 nazionali della zona UEFA, compresa Malta, per la prima volta inclusa nel torneo, che si contendono i sette posti della fase finale del Campionato europeo di calcio femminile Under-17 2017 al quale è già qualificata la Repubblica Ceca in qualità di paese ospitante..

Formato

Primo turno

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Gruppo 9

Gruppo 10

Gruppo 11

Fase élite 
Vi accedono direttamente Francia e Germania.

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Raffronto tra le seconde classificate 
Per determinare la migliore nazionale tra quelle classificatesi seconde nella fase élite che accede alla fase finale del torneo, si tiene conto solo dei risultati ottenuti contro la prima e la terza classificata del proprio girone.

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
2017